Pershotravensk (en ucraniano Першотравенськ ; en ruso : Першотравенск) es una ciudad minera de Ucrania, en el Óblast de Dnipropetrovsk. Se encuentra en la cuenca del Donbass, a 105 kilómetros al este de Dnipropetrovsk . Su población es de 28.859 habitantes (2005) .

Historia 
Pershotravensk fue inicialmente una pequeña ciudad minera fundada en mayo de 1954. Se desarrolló a medida que se iban explotando nuevas minas de carbón:

 1963 : Oeste-Donbass n° 1 (Західно-Донбаська N.º 1) rebautizada "Pervomaïskaïa" en 1973
 1965 : Oeste-Donbass n° 2 (Західно-Донбаська N.º 2) actualmente "Stepova" (Степова)
 1970 : Oeste-Donbass n° 3 (Західно-Донбаську N.º 3) actualmente "Ioubileïna" (Ювілейна)
 1982 : Oeste-Donbass n° 21/22 (Західно-Донбаська n.º 21/22) actualmente "Stachkova" (Сташкова)

En 1960 Pershotravensk recibió el estato de comuna urbana y en 1966 el de ciudad. Actualmente hay tres minas activas: Stepova, Ioubileïna et Stachkova.

Población

Enlaces externos 
  (en ruso)
 Site de Pershotravensk (no oficial) ( en ucraniano)

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk